Стабло може бити:

 Дрво, биљка
 Стабло, осовински део биљке
 Стабло (теорија графова), појам из теорије графова
 Породично стабло, појам у генеалогији